Race Driver: Create and Race (менее известна как V8 Supercars 3: Create and Race) — гоночный симулятор, созданный компанией Firebrand Games и выпущенный Codemasters 25 сентября 2007 года.

Режимы игры 
Всего их 4:
 Мировое турне — режим, в котором игрок проходит различные серии автогонок по всему миру. Бонусные баллы нужны для того, чтобы покупать такие вещи, как новые чемпионаты, гонки, читы, запчасти в магазине.
 Профессиональное турне — режим, который сложнее Мирового турне, где противники более умны, повреждения более реалистичны и коробка передач теперь механическая.
 Свободный заезд — режим, содержащий одиночные гонки, гонки на время и соревнования.
 Создание треков — новый режим игры, где игроки создают свои трассы и гоняют по ним в режиме Онлайн.

Оценки 

 IGN — 8.2/10
 Cubed3 — 9/10
 GameZone — 8.4/10
 Eurogamer — 8/10
 Pocket Gamer — 8/10
 HYPER>> magazine — 79/100

На рождество 2007 года игра была в руководстве для покупателей от IGN для DS, которая была одной из десяти игр на главной странице, но единственным из симуляторов автогонок. В TOP-12 игр от Eurogamer на рождество эта игра была включена, которая была одной единственной гоночной игрой в списке.

IGN также признали её игрой года для Nintendo DS.

Примечания 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
V8 Supercars